Ноктурно може да се односи на:

 Ноктурно, музичка композиција
 Ноктурно (ТВ филм) из 1958. године
 Ноктурно у Гранд хотелу из 1964. године
 Ноктурно (филм из 1974) из 1974. године